Орай (, ) — город в южной части штата Уттар-Прадеш, Индия. Административный центр округа Джалаун.

География 
Абсолютная высота — 130 метров над уровнем моря. Расположен в исторической области Бунделкханд, между городами Джханси и Канпур.

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 196 585 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Через Орай проходит национальное шоссе № 25.

Примечания 

Города Уттар-Прадеш